SkyWest se puede referir a:

 Skywest Airlines, una aerolínea sirviendo de Australia e Indonesia.
 SkyWest Airlines, una aerolínea sirviendo a los Estados Unidos, Canadá y México.
 SkyWest, Inc., empresa matriz de SkyWest Airlines y Atlantic Southeast Airlines.